Le tournoi de tennis de Vienne est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2000, classée en catégorie Tier III, se dispute à Klagenfurt du 10 au .

Barbara Schett remporte le simple dames. En finale, elle bat Patty Schnyder, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Laura Montalvo et Paola Suárez.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Vienne
 Saison 2000 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2000
Vienne
Sport en Autriche en 2000
Tennis en juillet 2000